Ivan Mateevič Murav'ëv-Apostol – statista e scrittore russo
 Ippolit Ivanovič Murav'ëv-Apostol – rivoluzionario russo
 Matvej Ivanovič Murav'ëv-Apostol – rivoluzionario russo
 Sergej Ivanovič Murav'ëv-Apostol – rivoluzionario russo

Pagine correlate 
 Apostol
 Murav'ëv